Beauvais puede referirse a:

El Aeropuerto de Beauvais, cerca de la capital francesa.
El Distrito de Beauvais, situada en el departamento de Oise, en Francia.
La comuna francesa de Beauvais, situada en el distrito anterior.
Vincent de Beauvais, fraile dominico, autor de la enciclopedia Speculum Majus.